Naselja u Sloveniji:

 Krška vas (Ivančna Gorica, Slovenija), naselje u općini Ivančna Gorica 
 Krška vas (Brežice, Slovenija), naselje u općini Brežice